Healing – album di Todd Rundgren del 1981
 Healing – album di Stevie B del 1992
 Healing – album dei Rudimental del 2016